Табан је механизам за опаљивање на спорометним пушкама и пиштољима који се пуне спреда. Може бити:
 Табан на фитиљ
 Табан на коло
 Табан на кремен
 Табан на капислу